Gronda ima više značenja:
 Gronda, Biella
 Gronda, Massa-Carrara